Архиепархия Аганьи () — архиепархия Римско-Католической церкви с центром в городе Хагатна, остров Гуам, США. В митрополию Аганьи входят епархии Каролинских островов, Чалан Каноа, Апостольская префектура Маршалловых островов. Кафедральным собором архиепархии Аганьи является собор Сладчайшего Имени Марии.

История 
1 марта 1911 года Святой Престол образовал апостольский викариат Гуама, выделив его из апостольской префектуры Марианских островов.

4 июля 1946 года территория апостольского викариата Гуама была расширена за счёт Марианских островов.

14 октября 1965 года Римский папа Павел VI издал буллу «Centenario anno», которой преобразовал апостольский викариат Гуама в епархию Аганьи.

8 марта 1984 года Римский папа Иоанн Павел II издал буллу «Compertum quidem», которой возвёл епархию Аганьи в ранг архиепархии.

8 ноября 1984 года архиепархия Аганьи передала Марианские острова новой епархии Чалан Каноа.

Ординарии архиепархии 

 епископ Франсиско Хавьер Вила-и-Матэу, O.F.M.Cap. (25.08.1911 — 05.01.1913);
 епископ Агустин Бернаус-и-Серра, O.F.M.Cap. (09.05.1913 — 10.12.1913);
 епископ Хоакин Мария Олайс-и-Сабальса, O.F.M.Cap. (20.07.1914 — 01.01.1933);
 епископ Леон Олано-и-Уртеага, O.F.M.Cap. (09.07.1934 — 20.08.1945);
 епископ Аполлинарис Баумгартнер, O.F.M.Cap. (25.08.1945 — 18.12.1970);
 архиепископ Феликсберто Камачо-Флорес (24.04.1971 — 25.10.1985);
 архиепископ Энтони Саблан-Апурон (27.10.1985 — 16.03.2019);
 архиепископ Майкл. Д. Бирнс (04.04.2019 — по настоящее время).

Святые архиепархии 
 Педро Калунгсод (1654 — 1672).

Статистика 
На конец 2012 года из  человек, проживающих на территории архиепархии, католиками являлись  человек, что соответствует 85,3 % от общего числа населения архиепархии.

|-
| 1950 || 32.209 || 32.700 || 98,5 || 27 || 3 || 24 || 1.192 ||  || 44 || 120 || 17
|-
| 1966 || 60.046 || 62.240 || 96,5 || 41 || 15 || 26 || 1.464 ||  || 18 || 206 || 24
|-
| 1970 || 80.872 || 115.000 || 70,3 || 78 || 23 || 55 || 1.036 ||  || 57 || 213 || 24
|-
| 1976 || 111.831 || 141.871 || 78,8 || 54 || 26 || 28 || 2.070 || 18 || 36 || 148 || 31
|-
| 1980 || 120.659 || 129.428 || 93,2 || 51 || 19 || 32 || 2.365 || 11 || 43 || 146 || 35
|-
| 1990 || 114.404 || 126.169 || 90,7 || 46 || 19 || 27 || 2.487 || 5 || 29 || 143 || 26
|-
| 1999 || 122.962 || 144.977 || 84,8 || 43 || 28 || 15 || 2.859 || 9 || 20 || 120 || 24
|-
| 2000 || 122.962 || 144.867 || 84,9 || 37 || 27 || 10 || 3.323 || 9 || 15 || 120 || 24
|-
| 2001 || 150.563 || 167.292 || 90,0 || 47 || 31 || 16 || 3.203 || 7 || 22 || 125 || 24
|-
| 2002 || 125.167 || 154.805 || 80,9 || 38 || 33 || 5 || 3.293 || 9 || 21 || 120 || 24
|-
| 2003 || 131.430 || 154.623 || 85,0 || 47 || 32 || 15 || 2.796 || 8 || 21 || 120 || 24
|-
| 2004 || 131.584 || 154.805 || 85,0 || 47 || 32 || 15 || 2.799 || 20 || 16 || 120 || 24
|-
| 2006 || 132.494 || 155.687 || 85,1 || 42 || 30 || 12 || 3.154 || 20 || 12 || 103 || 24
|-
| 2012 || 157.000 || 184.000 || 85,3 || 47 || 38 || 9 || 3.340 || 17 || 9 || 100 || 24
|}

См. также 
 Церковь Святого Антония (Гуам)

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Centenario anno  
  Булла Compertum quidem

Ссылки 
  Официальный сайт епархии 
  Информация  

Католические епархии США
Католицизм на Гуаме
Появились в 1911 году в США